Объединённый суперкубок 2014 (официально G-Drive Объединённый суперкубок 2014) — товарищеский футбольный турнир, организованный с 30 января по 5 февраля 2014 года в Израиле в городе Петах-Тиква на стадионе «Ха-Мошава», с участием чемпионов и вице-чемпионов России и Украины сезона 2012/2013. Организатором турнира выступил Оргкомитет Объединённой Футбольной лиги (ОФЛ). Призовой фонд турнира составил 1 млн евро.

Победителем турнира стал донецкий «Шахтёр», выигравший все 3 матча. Лучшими бомбардирами стали игроки «горняков» бразилец Дуглас Коста и капитан команды хорват Дарио Срна, забившие по 2 гола.

Тренировочные базы московского ЦСКА и донецкого «Шахтёра» расположены в Тель-Авиве, «Зенита» — в Герцлии, а харьковского «Металлиста» — в Нетании.

29 января в 14:00 по местному времени в Тель-Авиве состоялась пресс-конференция, посвящённая началу турнира. В ней приняли участие генеральный директор АНО «Оргкомитет Объединённой футбольной лиги» Валерий Газзаев, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу и главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич. Как сообщил Валерий Газзаев, турнир в Израиле станет еще одним этапом подготовки к проведению Объединённой футбольной лиги.

Вещание 
Матчи турнира транслировались телеканалами «Россия-2», «Спорт-1» и «100ТВ» (матчи с участием «Зенита») в России и телеканалом «Футбол» на Украине. Также права на показ матчей турнира были приобретены 16-ю телеканалами мира.

Команды

Стадион

Формат 
В турнире участвовали 4 клуба. Они сыграли 6 матчей в 3 турах. Победитель встречи получал 3 очка.
 В случае ничейного результата каждой команде начисляется одно очко, а исход решается в серия послематчевых пенальти, по итогам которых присуждается один дополнительный балл.
 В случае равенства очков между двумя командами их положение определяется последовательно по следующим показателям: результат личных встреч, разница голов, количество забитых голов, количество пропущенных голов.

Финальное положение команд

Матчи 
Начало матчей указано по Московскому времени (UTC+03:00).

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 
 

Январь 2014 года
Февраль 2014 года
2014 год в футболе
Спорт в Израиле в 2014 году
Товарищеские турниры по футболу
Международные клубные соревнования по футболу
Международные соревнования по футболу в Израиле